Монші́-Сент-Елуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північ від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 32 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 699 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2026,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монші-Сент-Елуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монші-Сент-Елуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза